

Перково — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Перково — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства